Acopiara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Acopiara (ort), Ceará, 
 Acopiara (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar